Кенкияк () — село в Темирском районе Актюбинской области Казахстана. Административный центр Кенкиякского сельского округа. Код КАТО — 155639100.

Население 
В 1999 году население села составляло 4777 человек (2226 мужчин и 2551 женщина). По данным переписи 2009 года в селе проживали 4954 человека (2414 мужчин и 2540 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Темирского района